Ла Баранка де Сан Мигел има више значења:

 Ла Баранка де Сан Мигел (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Баранка де Сан Мигел (Чилкваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику